Тавау:

 Тавау — город в Малайзии, в штате Сабах.
 Тавау — одна из областей в составе малайзийского штата Сабах на острове Калимантан.